

Patronymie
 Geneviève Galey (1944–), journaliste française, 
 Jean-Claude Galey (1946–), anthropologue et ethnologue indianiste français,
 Jean-Marie Galey (1947–), acteur français,
 Louis-Émile Galey (1904–1997), cinéaste français,  
 Marcel Galey (1905–1991), ancien footballeur français,
 Marie Galey (1975–), chanteuse spécialisée dans le doublage
 Matthieu Galey (1934–1986), écrivain et critique français.

Toponymie
 Galey, une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
Patronyme français
Homonymie de patronyme